Боровичене () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Петрич. Находится примерно в 16 км к западу от центра города Петрич и примерно в 68 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 53 человека, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области